Бакусеачи има више значења:

 Бакусеачи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакусеачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакусеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакусеачи (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакусеачи (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику